Kopanec – potok, dopływ Hnilca
 Kopanec (987 m) – przełęcz w Słowackim Raju
 Kopanec (1132 m) – szczyt w Słowackim Raju